Pierre de Ségur-Dupeyron (-1869), diplomate et journaliste français ;
 Andrée Dupeyron (1902-1988), aviatrice française ;
 Christian Dupeyron, (1936-2009), journaliste et éditeur français ;
 François Dupeyron, (1950-2016), écrivain et réalisateur français.